Czipott György (1793–1834) evangélikus lelkész, író
 Czipott György (1951–) költő, író, szerkesztő